Běleč kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Běleč (okres Brno-venkov)
 Běleč (okres Kladno)
 Běleč (okres Tábor)
 Běleč nad Orlicí